Iujnîi, transliterat Iujne din toponimul ucrainean Южне, este oraș regional în regiunea Odesa, Ucraina, port la Marea Neagră.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației orașului Iujne era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de ucraineană (%).

Vezi și 
 Lista orașelor din Ucraina

Note 

 
Iujne, Iujne, Odesa, Odesa
Iujne, Iujne, Odesa, Odesa
Iujne, Iujne, Odesa, Odesa